Piłkarz Roku w Luksemburgu – nagroda dla najlepszego piłkarza występującego w lidze Luksemburga. Nagroda przyznawana jest co sezon od 1988 przez d'Wort, największą gazetę codzienną Luksemburga.

Zwycięzcy plebiscytu

Bibliografia 
 

Piłka nożna w Luksemburgu